Lao Jia (Antica intelaiatura in lingua cinese) è nome delle due forme del taijiquan più antiche:
 Lao Jia Yi Lu (antica intelaiatura, prima forma) di 75 movimenti 
 Lao Jia Er Lu (antica intelaiatura, seconda forma), nota anche come Lao Jia Pao Chui (antica intelaiatura, pugno cannone), di 43 movimenti